Házená byla poprvé zařazena do programu olympijských her v roce 1936 v Berlíně, tehdy se však hrálo na otevřeném hřišti a s jedenácti hráči. Během dalších 36 let se házená na olympijských hrách neobjevila. Na hrách v Mnichově 1972 byla opět zařazena do programu olympijských her. Hrálo se již podle klasických pravidel, v hale se sedmi hráči. O čtyři roky později v Montrealu 1976 se poprvé představily také ženy.

Turnaj mužů

Přehled pořadatelských měst a medailistů

Muži - historické pořadí podle medailí 

 Rusko je nástupcem SSSR**Srbsko je nástupcem Jugoslávie***Česko je nástupcem Československa

Účast jednotlivých zemí

Turnaj žen

Přehled pořadatelských měst a medailistů

Ženy - historické pořadí podle medailí 

 Rusko je nástupcem SSSR**Srbsko je nástupcem Jugoslávie

Účast jednotlivých zemí

Související články 
 Mistrovství světa v házené mužů
 Mistrovství světa v házené žen
 Mistrovství Evropy v házené mužů
 Mistrovství Evropy v házené žen

Externí odkazy 
 
 (en) Oficiální stránky MOV
 (en) Oficiální literatura k OH
 (de) Weltmeisterschaften bei Handballdaten.de

 
Házenkářské soutěže
Sporty na letních olympijských hrách